Kasch ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Kasch (1868–1948), russischer Sportschütze
 Beate Kasch (* 1959), deutsche Ministerialbeamtin, Staatssekretärin
 Cody Kasch (* 1987), US-amerikanischer Filmschauspieler und Musiker
 Friedrich Kasch (1921–2017), deutscher Mathematiker
 Heinrich Kasch (1889–1941), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor und Propst
 Heinz Kasch (1926–2016), deutscher Offizier
 Petra Kasch  (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm F. Kasch (1921–1983), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kaschierung (Kino) (auch kurz Kasch), schwarzer Rand der Leinwand
 Kash
 Cash
 Cache (Begriffsklärung)